Финал Кубка Шотландии по футболу 2014 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 2013/14, в котором встречались «Сент-Джонстон» и «Данди Юнайтед». Матч состоялся 27 мая 2014 года на стадионе «Селтик Парк» в Глазго.

Матч завершился победой «Сент-Джонстона» со счетом 2:0, благодаря которой клуб получил путёвку во второй квалификационной раунд Лиги Европы 2014/15.

Это был первый финал Кубка Шотландии для «Сент-Джонстона» в истории и 10-й - для «Данди Юнайтед».

Путь к финалу

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Celtic Park to host 2013/2014 Scottish Cup final

2014
Матчи ФК «Сент-Джонстон»
Матчи ФК «Данди Юнайтед»
Спортивные соревнования в Глазго